Bleifrei steht für:

 bleifreies Benzin, siehe Motorenbenzin #Verbleites Benzin und Entwicklung_der_Ottokraftstoffe#Bleifrei
 Bleifreie Munition

Siehe auch:
RoHS-Richtlinien